Вейк-ан-Зее 1981 — 43-й международный шахматный турнир, который проходит в 1981 году.

Таблица

Ссылки 
 Информация о турнире на официальном сайте

1981 год в шахматах